Giglio infranto, film del 1919 di David Wark Griffith
Giglio infranto, film del 1936 di John Brahm, remake del precedente
Un giglio infranto, film del 1955 di Giorgio Walter Chili